Граммати́ческий строй (граммати́ческая систе́ма, грамма́тика; от  — запись) — совокупность закономерностей какого-либо языка, регулирующих правильность построения значимых речевых отрезков (слов, высказываний, текстов).
 Центральные части грамматики — морфология (правила построения слов из меньших значащих единиц — морфем — и правила образования и понимания грамматических форм слов) и синтаксис (правила построения высказываний из слов), а также промежуточная сфера морфосинтаксиса (правил комбинации и расположения клитик, служебных слов, вспомогательных слов (см. слово, аналитизм (языкознание)), построения аналитических форм).
 Обычно в грамматику включают также словообразование и грамматическую семантику, иногда — морфонологию; лексику и фонетический строй языка (см. фонетика) чаще выносят за пределы грамматики.
 Границы между морфологией и синтаксисом являются чёткими лишь для синтетических (в особенности для флективных) языков; в агглютинации выехали из самых известных
 языках эти границы несколько размыты. В аналитических и изолирующих языках, а также в инкорпорирующих языках такие границы почти неощутимы.
 Важнейшие единицы грамматики (грамматические единицы) — морфема, слово, синтагма, предложение и текст. Все эти единицы характеризуются определённым грамматическим значением и определённой грамматической формой.
 Внутри грамматики (как и внутри других подсистем языка) выделяются парадигматика и синтагматика.
 Грамматическая парадигматика охватывает сходства и различия грамматических единиц, их объединения, с одной стороны, в грамматические парадигмы на основе грамматических противопоставлений при лексическом тождестве (например, стол, стола, столу, столом и т. д.; см. грамматические категории), а с другой — в грамматические классы на основе грамматических сходств при лексических различиях (например, столом, домом, городом, человеком и т. д.; см. части речи).
 Грамматическая синтагматика охватывает общие закономерности сочетаемости грамматических единиц друг с другом в составе более крупных единиц высшего уровня — морфем в составе слова, слов в составе синтагмы, синтагм в составе предложения, предложений в составе текста, то есть правила комбинации грамматических единиц в грамматические структуры и, соответственно, правила грамматического членения этих структур на части (составляющие).
 Грамматика и лексика тесно взаимосвязаны. В историческом плане эта связь проявляется в лексикализации («застывании») грамматических форм (в переходе форм в слова или свободных сочетаний во фразеологизмы) и в грамматикализации (в переходе слов в грамматические показатели — сначала во вспомогательные и служебные слова, а затем в аффиксы). Эта связь проявляется и во взаимодействии лексических значений с грамматическими, во взаимной функциональной компенсации лексических и грамматических средств: лексика может компенсировать лакуны в грамматике (в частности, при супплетивизме, при замене слов с дефектной парадигмой их синонимами, при употреблении слов в полуслужебной функции), а грамматика может компенсировать лакуны в лексике (при конверсии, транспозиции, использовании грамматических средств в различительной функции).

Литература 
 Дурново Н. Н. Повторительный курс грамматики русского языка. Ч. 1-2. М., 1924—1928;
 Карцевский С. И. Повторительный курс русского языка. М. Л., 1928;
 Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947
 Есперсен О. Философия грамматики. Пер. с англ., М., 1958
 Кузнецов П. С. О принципах изучения грамматики. М., 1961;
 Блумфилд Л. Язык. Пер. с англ. М., 1968, с. 165—310;
 Булыгина Т. В. Грамматика // БСЭ. Изд. 3. Т. 7. М., 1972;
 Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. Пер. с англ., М., 1978, с. 146—423;
 он же. Язык и лингвистика. Пер. с англ., М., 2004, с. 96-127;
 Маслов Ю. С. Введение в языкознание. Изд. 2-е. М., 1987, с. 125—185, 210—213;
 Современные зарубежные грамматические теории. М., 1985;
 Милославский И. Г. Культура речи и русская грамматика. М., 2002;
 Адмони В. Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. М., 1988;
 Шведова Н. Ю. Грамматика // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990, с. 113—115;
 Арно А., Лансло К. Всеобщая рациональная грамматика. Пер. с франц. Л., 1991;
 Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. М., 2001;
 Бондарко А. В. Теоретические проблемы русской грамматики. СПб., 2002;
 Борисова Е. Г., Латышева А. Н. Лингвистические основы РКИ. Педагогическая грамматика русского языка. М., 2003;
 Зализняк А. А. Грамматические сведения // Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. М., 2003, с. 23-142;
 Гуревич В. В. Теоретическая грамматика английского языка. М., 2003;
 Плунгян В. А. Общая морфология: введение в проблематику. М., 2003;
 Книга о грамматике. Русский язык как иностранный. М., 2004;
 Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. М., 2004;
 Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 2004;
 Givón T. On understanding grammar. N.Y., 1979;
 idem. The grammar of English. N.Y., 1992;
 Harris Z. S. A grammar of English on mathematical principles. N.Y., 1982;
 Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A comprehensive grammar of the English grammar. L. N.Y., 1985;
 Arrivé M., Cadet F., Galmiche V. La grammaire d’aujourd’hui. Guide alphabétique de linguistique française. P., 1986;
 Chevalier J.-Cl. et al., Grammaire Larousse du français contemporain, Paris, 1989;
 Eisenberg P. Grundriß der deutschen Grammatik. Stuttgart, 1989;
 Alarcos Llorach E., Gramática de la lengua española, Madrid, 1994;
 Riegel M., Pellat J. Ch., Rioul R. Grammaire méthodique du français. P., 1994;
 Renzi L., Salvi G., Cardinaletti A. (a cura di). Grande grammatica italiana di consultazione, I, II, III. Bologna, 1988—1995;
 G. Zifonun, L. Hoffmann, B. Strecker et al. Grammatik der deutschen Sprache. de Gruyter, Berlin/New York, 1997;
 Gramática Descriptiva de la Lengua Española, tomo 1 2. Madrid, 1999;
 Duden Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, neue Rechtschreibung. 6. Aufl. Mannheim, 2005.

Примечания 

Грамматика